Calpe ist:

 der spanische Name des spanischen Küstenortes Calp (valencianische Sprache)
 in der Antike der Name des Felsens von Gibraltar
 der Name mehrerer Schiffe der Royal Navy, siehe HMS Calpe
 Espasa Calpe, spanischer Verlag, Herausgeber der Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana

Calpe ist der Name folgender Personen:
 Jordi Calpe i Carbonell, katalanischer Politiker
 Josep Ribot i Calpe (1888–1974), spanischer Zeichner und Illustrator

Kalpe ist:
 in der Antike ein Hafen in Bithynien, das heutige Kirpe an der türkischen Schwarzmeerküste  
 in der Antike ein auch Kalpas benannter Fluss in Bythinien, der westlich der gleichnamigen Siedlung in das Schwarze Meer mündet, heute der Ilaflı Dere